Лабервайнтинг () — община в Германии, в Республике Бавария.

Община расположена в правительственном округе Нижняя Бавария в районе Штраубинг-Боген. Население составляет 3384 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 76,32 км². Официальный код — 09 2 78 144.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии